TRP:

 TRP — формат медиаконтейнера для транспортного потока MPEG-TS, используемого при записи на некоторых спутниковых ресиверах (наряду с наиболее распространённым контейнером TS)
 Target rating point — суммарный рейтинг численности целевой зрительской аудитории, учитывающий только тех, кто просматривает рекламу. 
 Transient receptor potential — общее название мембранных каналов типа TRP ("каналы с транзиторным рецепторным потенциалом")